E 471 steht für:
 Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 471, Ukraine

Abkürzung